TMED8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 325 амінокислот, а молекулярна маса — 35 740.

Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки